Umgehung steht für:

 Umgehung (Schach), taktisches Motiv im Schach
 Gesetzesumgehung, Verstoß gegen den Sinn einer Rechtsnorm
 Ortsumgehung, Straße, die einen Ort vom Straßenverkehr entlasten und den Verkehrsfluss verbessern soll
 Umgehungsbahn, Eisenbahnstrecke, die am Rande eines Eisenbahnknotenpunktes bestimmte Streckenabschnitte umfährt
 Umgehung, in manchen Kreisverkehren eine Sonderspur für Rechtsabbieger, siehe Kreisverkehr #Sonderformen

Siehe auch:
 Umgang
 Bypass